Red Bridge ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red Bridge (Massachusetts)
 Red Bridge (Missouri)
 Red Bridge (Pennsylvania)

im NRHP gelisteten Brücken in den Vereinigten Staaten:
 Red Bridge (Connecticut), ID-Nr. 93001345
 Red Bridge (Allamakee County, Iowa), ID-Nr. 98000773
 Red Bridge (Jasper County, Iowa), ID-Nr. 98000521
 Red Bridge (Washington), ID-Nr. 02000311

Brücken in Australien:
 Red Bridge (Tasmanien)

Siehe auch:
 Red Covered Bridge
 Redbridge